Litauisk kan avse:

 Litauen – en republik i Baltikum i Nordeuropa 1918–1940 och 1990–
 Polsk-litauiska samväldet – en statsbildning i Central- och Östeuropa 1385–1795
 Storfurstendömet Litauen – en medeltida stormakt 1100-talet–1795
 Litauiska – ett baltiskt språk
 Litauer – en folkgrupp